Forest Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Forest Grove (Arkansas)
 Forest Grove (Florida)
 Forest Grove (Kentucky)
 Forest Grove (Michigan)
 Forest Grove (Minnesota), im Koochiching County
 Forest Grove (New Jersey)
 Forest Grove (North Carolina)
 Forest Grove (Oregon)
 Forest Grove (Pennsylvania)
 Forest Grove (Tennessee)
 Forest Grove (Texas)

in Australien:
 Forest Grove (Western Australia)
 Forest-Grove-Nationalpark

in Kanada:
 Forest Grove (Saskatoon), Stadtteil von Saskatoon, Saskatchewan